Wildspitze bezeichnet:
 Wildspitze, Berg in Tirol
 Stubaier Wildspitze, Berg in Tirol
 früherer Name von Roots (Hamburg), Hochhaus in Hamburg